Ours – casa automobilistica francese, attiva tra il 1906 e il 1909
 Ours – gruppo musicale rock statunitense
 Ours – brano musicale dei The Bravery, traccia della colonna sonora di Eclipse del 2010
 Ours – singolo di Taylor Swift del 2011, dall'album Speak Now
 Ours – fiume della Francia